Чудиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Чудиновское сельское поселение — входит в Орловский район

Челябинская область
 Чудиновское сельское поселение — входит в Октябрьский район